Правовая система Израиля () — нормы, институты и отрасли права Государства Израиль.

В Израиле соблюдается принцип независимой судебной системы, реализовано разделение властей и в большой степени поддерживается баланс между властями. В Израиле нет формальной конституции, и основные принципы правовой системы опираются на свод Основных законов, процесс создания которых ещё не завершён, а также на толкование законов в свете основополагающего определения Израиля как «еврейского и демократического государства». Права человека и гражданина закреплены в Декларации независимости, Основных и других законах Израиля, а также в постановлениях Верховного суда; в Израиле, в частности де-юре гарантированы защита жизни, физическая неприкосновенность и достоинство каждого человека независимо от расы, пола и вероисповедания, а также право каждого человека на невмешательство в личную жизнь и на защиту собственности.

После провозглашения государства его правовая система находилась под влиянием общего права, однако элементы общего права постепенно заменялись и заменяются оригинальным израильским правом. Особое место в правовой системе Израиля занимает еврейское право. В некоторых областях, в основном в семейном праве, применяется религиозное право различных общин. В 1990-е годы в Израиле начались «конституционная революция» и практика судебного активизма. Согласно некоторым авторам «произошедшее в 1990-е гг. усиление статуса Верховного суда привело к качественному изменению характера израильской политико-правовой системы».

Источники израильского права

Оттоманское право 

До 1917 года территория Эрец-Исраэль (или Палестины) была частью Османской (Оттоманской) империи. За исключением древнееврейского права, другие древние правовые системы, действовавшие на этой территории до её захвата Османской империей, не оказали влияния на израильское право.

Эрец-Исраэль не была автономной единицей Османской империи, а представляла собой один из регионов империи, которая распростёрлась на огромных территориях Европы, Азии и Африки. Поэтому на этой территории не было своего законодательства, а действовало османское право.

Охватывавшая многие сферы права и обладавшая современными характеристиками османская правовая система, тем не менее, отставала от передовых правовых систем в некоторых областях. Материальное гражданское право регулировалось сводом законов Маджалла (Межель). Кроме того, действовали османские законы, регулировавшие уголовное право, доказательное право, судебное исполнение, процессуальное право и другие сферы права.

По сегодняшний день в израильском праве придерживаются некоторых норм, берущих своё начало в османских законах, и примером тому может служить вопрос классификации земель. Статьи 80 и 81 Указа об османской гражданской процедуре сумели пережить все изменения законодательства и всё ещё применяются в израильском праве. Эти статьи связаны с вопросами доказательства в гражданском праве: весом устных свидетельств по сравнению с документами и указанием тех сделок, доказательство которых требует письменных документов.

Британское право 

В ходе Синайско-Палестинской кампании в 1917 году в Палестину вступили британские войска. Все судьи покинули страну вместе с турецкими войсками, и командующий британскими войсками генерал Алленби поручил офицеру Орме Бигленду Кларку заняться созданием новой судебной системы. Кларку понадобилось всего нескольких месяцев на подготовку, и 24 июня 1918 года были открыты суды в нескольких городах. Очень скоро местные жители обратили внимание на то, что в новых судах, в отличие от старых, взяток не брали. Созданная Кларком система была в значительной мере основана на британском праве, а сам Орме Бигленд Кларк считается отцом-основателем британского права в Палестине.

С вступлением в силу британского мандата на Эрец-Исраэль был издан «Указ короля в Совете (Палестина) от 1922», в котором в 46 статье установлено, что османские законы, бывшие в силе до 1 ноября 1914 года (день, когда Турция вступила в Первую мировую войну), продолжают действовать постольку, поскольку они применимы в местных условиях и не противоречат британскому мандатному законодательству.
          
Вместе с тем в статье 46 сказано, что в вопросах, не регулируемых турецким законодательством, суды должны руководствоваться английскими общим правом и доктринами справедливости. Не прошло много времени, как суды, опираясь на статью 46, начали обращаться к развитым отраслям английского права. Параллельно с этим Верховный комиссар Палестины начал издавать новые указы, такие как Указ о векселях (оборотных документах) и Указ о гражданских правонарушениях (деликтах), которые в свою очередь внесли порядок в гражданское право. В Израиле закон — это нормативный акт, принятый Кнессетом, указ — нормативный акт, изданный предшествующим Кнессету законодателем, например, Верховным комиссаром. Оба этих нормативных акта имеют одинаковую юридическую силу.

В этот период сформировались многие характерные черты будущей израильской правовой системы. Об этом свидетельствуют отсутствие суда присяжных в уголовном судопроизводстве; имеющий обязательную силу прецедент и много других особенностей этой системы права. Институт присяжных заседателей, бывший частью британской правовой системы, отсутствовал, так как британцы воздерживались от создания судов, в состав которых входили бы присяжные заседатели, являющиеся коренными жителями колоний. В общих чертах структура существующих сегодня в Израиле судов общей юрисдикции и специализированных судов также сложилась в период мандата. Можно сказать, что британская правовая система оказала огромное влияние на израильское право, однако за десятки лет, прошедших после провозглашения государства, были приложены немалые усилия, чтобы освободиться от этой правовой системы.

Основание государства 

С провозглашением Государства Израиль возникла необходимость привести в порядок его правовую систему. Накануне окончания британского мандата на Палестину был создан Народный совет как фундамент будущих институтов власти в Государстве Израиль. Совет не был избранным, его назначили Национальный комитет и Еврейское агентство, чтобы он представлял все политические силы ишува. 14 мая 1948 года Народный совет провозгласил создание государства и стал называться Временным Государственным Советом. После провозглашения государства образовалась новая юридическая личность, называемая «Государство Израиль», и никакие обязательства не связывали её с предыдущей властью.

Чтобы не оставить молодое государство без имеющего силу права, одновременно с провозглашением государства был опубликован декрет, заложивший основы права нового государства. Согласно декрету Временный Государственный Совет становился законодательным органом, а право, действовавшее до провозглашения государства, оставалось в силе, хотя в него были внесены некоторые изменения. Таким образом, декрет объявил о заимствовании британского права, однако он также провозгласил, что это право будет реформировано с помощью законов, принятых законодательным органом.

19 мая 1948 года декрет был заменён «Постановлением о системе власти и судебной власти», изданным Временным Государственным Советом. В статье 11 постановления сказано: 

Позднее, 25 января 1949 года, были проведены выборы в Учредительное собрание. Избранное Учредительное собрание приняло Закон о переходном периоде, согласно которому израильский парламент будет называться Кнессетом, а само Учредительное собрание будет Кнессетом первого созыва.

Действующие источники права 

Со дня основания государства Израиль Кнессет принял законы, почти полностью заменившие британское законодательство во всех отраслях права (к исключениям относятся указы о доказательствах, о гражданских правонарушениях (деликтах) и о векселях, но и им были даны современные израильские формулировки на иврите). Дополнительно органами исполнительной власти, главным образом министерствами, были изданы многочисленные подзаконные акты. Таким образом, в настоящее время в большинстве правовых отраслей государства действует оригинальная и независимая система нормативно-правовых актов.

Израильский суд принял ряд прецедентных решений, которые придают характерные особенности не только новому израильскому законодательству, но и всё ещё сохранившимся элементам мандатного и оттоманского законодательств. Если в первые годы после образования государства суды руководствовались английскими прецедентами, то такая практика сейчас почти прекратилась, и ссылки на зарубежные системы права (например, английскую или американскую) делаются теперь только для сравнительного анализа и не носят обязательного характера.

Закон об основах права, принятый в 1980 году, дал еврейскому праву важное место среди других источников права, имеющих обязательную силу (см. отдельный раздел).

Источником израильского права стали некоторые положения международных договоров, одной из сторон которых является Израиль, а также положения других источников международного права.

Таким образом, подводя итоги сказанному, можно отметить следующие источники израильского права: законы Кнессета, подзаконные акты, судебные прецеденты, сохранившие силу элементы мандатного и оттоманского права, еврейское право, элементы религиозного права различных общин и признанные Израилем положения международного права.

Израильская правовая система

Отличие общего права от континентального 

Британское мандатное право, действовавшее в стране до образования Государства Израиль, было основано на принципах общего права. Суть этих принципов заключается в том, что в центре правовой системы находится судья. Судья руководствуется своими соображениями и правосознанием для создания судебного прецедента. Прецедент является основой общего права. Например, прецеденты Верховного суда Соединённого Королевства имеют обязательную силу для английских судов. Законы, принятые парламентом, могут изменить или отменить действие прецедента, однако судебный прецедент лежит в основе этой правовой системы и охватывает все её сферы.

На основе системы английского общего права сформировалась правовая система Соединённых Штатов Америки (которая, тем не менее, существенно от неё отличается), а также правовые системы других англоязычных государств и государств, находившихся под сильным британским влиянием. Все эти государства относятся к англосаксонской правовой семье.

Другой распространённой системой права является система, основанная на континентальном праве, которое развито в Европе, и в частности во Франции и Германии. В континентальном праве судебному прецеденту придаётся второстепенное значение, а основным источником права, которым руководствуется судья, является свод законов — кодекс, который даёт детальные ответы на большинство вопросов права, и его роль напоминает роль системы прецедентов в британском праве. Государство, где преобладает континентальное право, является частью романо-германской правовой семьи.

Ещё одним различием между общим и континентальным правом является применение государствами общего права состязательного (адверсариального) судопроизводства, при котором судья не принимает участия в сборе доказательств. Он играет пассивную роль и для вынесения решения рассматривает доказательства, предоставленные сторонами спора. Иначе обстоит дело в государствах континентального права, где судья (иногда называемый «судьёй-следователем») участвует в расследовании дела, в сборе доказательств и проявляет большую активность в процессе суда.

Израильская правовая система 

Строго говоря, Израиль нельзя причислить к семье государств общего права, так как в его правовой системе соединены элементы двух правовых систем и характерные черты своего национального права.

Поскольку израильское право зародилось на основе английского, многие особенности общего права сохранились в нём и составляют существенную часть правовой системы государства. Вместе с тем, воздействие британского общего права на развитие израильского судебного правотворчества и законодательства значительно уменьшилось, и в настоящее время было бы ошибкой утверждать, что Израиль относится к семье государств общего права.

Израильская правовая система напоминает смешанные правовые системы Луизианы, Квебека и Шотландии, сочетающие элементы общего и континентального права.

Ниже приведены характерные черты израильской правовой системы:

 Краеугольным камнем правовой системы является законодательство. В результате законодательного или подзаконного правотворчества создаётся нормативный правовой акт. Нормативный акт, принятый Кнессетом, называется «законом»; нормативный акт, изданный предшествующим Кнессету законодателем — называется «указом»; изданный органом исполнительной власти нормативный акт является «подзаконным актом», который может называться установлениями (таканот), правилами или распоряжениями (цавим). Нормативные правовые акты публикуются в правительственном бюллетене «Решумот».
 Суды полномочны толковать нормативные акты. Иногда их толкование принимает экстремальные формы или противоречит ясному и точному языку закона.
 В отдельных случаях суд может отменить закон (подробнее в разделе о конституции).
 Решение Верховного суда имеет обязательную силу для всех нижестоящих судов. Прецедентное решение окружного суда имеет рекомендательный характер для мирового суда. Решение Всеизраильского суда по трудовым конфликтам имеет обязательную силу для региональных судов по трудовым конфликтам.
 Порядок судопроизводства в Израиле основан на принципе состязательности сторон. При такой системе судья принимает решения на основании доказательств, представленных сторонами процесса, но он сам, как правило, не принимает активного участия в сборе доказательств.
 В отличие от того, что обычно принято в состязательном судопроизводстве, в Израиле нет суда присяжных. Вместо характерных для состязательной системы вердиктов, выносимых судом присяжных, в израильском суде решения выносят профессиональные судьи, входящие в состав суда. Исключением являются представители общественности, входящие в состав региональных судов по трудовым конфликтам, но и они являются не присяжными, а полномочными судьями.

В 1968 году стартовал проект кодификации гражданского права и создания сборника «Диней мамонот», который напоминает гражданские кодексы, принятые в странах континентального права.  Законодательный процесс, связанный с этим сборником не закончен, он ещё не вступил в заключительную стадию, и законопроекту ещё предстоит пройти долгий путь.

Итак, в правовой системе Государстве Израиль объединились основы общего и континентального права, и также характерные особенности национального права.  Поэтому Израиль является государством со смешанной правовой системой и относится к правовой семье, сочетающей континентальное и общее право.

Структура судебной системы 

Все суды в Израиле делятся на общие (обычные) и специальные. Общие суды (на иврите их названия начинаются со слов «бейт мишпат») занимаются как гражданскими, так и уголовными делами в случаях, если таковые не подлежат юрисдикции одного из специальных судов.

Суды общей юрисдикции 

Согласно Основному закону о порядке судопроизводства от 1984 года полномочия суда предоставлены:

 Верховному суду
 Окружному суду
 Мировому суду
 иному суду, получившему эти полномочия на основании закона

Верховный, окружной и мировой суды составляют три инстанции. Закон о судах (комбинированная версия) 1984 года определяет юрисдикцию каждой инстанции суда. Окружному суду подсудны гражданские иски на значительные суммы и обвинения в серьёзных преступлениях. Мировой суд рассматривает иски на меньшие суммы и менее тяжёлые преступления. Каждая инстанция также рассматривает апелляции по решениям нижестоящего суда.

Кроме того, юрисдикция суда распространяется на определённый регион, и для рассмотрения дела суд должен иметь местные полномочия в регионе, с которым связано дело. Так, например, в случае серьёзного преступления, совершённого в Эйлате, существенные полномочия принадлежат окружному суду, а дело будет вести окружной суд в Беэр-Шеве, так как в его юрисдикцию входит территория, где было совершено преступление.

Верховный суд Израиля, кроме разбора апелляций, может также заседать как Высший суд Справедливости (БАГАЦ).

Частью окружных судов также является:
 Суд по административным вопросам — определённые законом административные вопросы, для которых БАГАЦ не является первой инстанцией (обжалование решений органов власти, нарушения при проведении публичных тендеров)
  
Частью мировых судов также являются следующие суды:
 Суд по семейным делам — вопросы семейного права, не ущемляющие исключительные полномочия религиозных судов
 Суд по мелким искам — поданные частными лицами гражданские иски, размер которых не превышает установленную законом сумму
 Суд по местным делам — нарушения постановлений местных властей (муниципалитетов, местных советов); нарушения правил проектирования и строительства
 Суд по дорожно-транспортным делам — правонарушения, связанные с дорожным транспортом и его страхованием
 Суд по делам несовершеннолетних — правонарушения несовершеннолетних; надзор над детьми, находящимися в опасности
 Бюро судебного исполнения — приведение в исполнение решений суда (взыскание долгов)

Специализированные суды 

Наряду с системой судов общей юрисдикции в Израиле действуют специализированные суды с юрисдикцией, ограниченной определённой отраслью судопроизводства. На русском языке такой суд иногда называют «трибуналом», на иврите это «бейт дин», в то время как суд общей юрисдикции называется «бейт мишпат». Специализированные суды наделены исключительными полномочиями в ведении судопроизводства в установленной сфере, однако они не являются частью системы общих судов, действуют на основании особых законов и могут иметь иную форму процедуры.

К специализированным судам относятся:
 Суды по трудовым конфликтам
 Региональный суд по трудовым конфликтам — вопросы взаимоотношений работников и работодателей; вопросы национального страхования
 Всеизраильский суд по трудовым конфликтам — апелляции по решениям региональных судов; споры между профсоюзами и работодателями (общие коллективные договора, забастовки)
 Религиозные суды
 Раввинатский суд — вопросы личного статуса евреев (браки, разводы, содержание детей, алименты и проч.)
 Шариатский (мусульманский) суд — вопросы личного статуса мусульман
 Друзский религиозный суд — вопросы личного статуса друзов
 Церковный (христианский) суд — вопросы личного статуса христиан
 Военный трибунал — правонарушения военнослужащих

Существуют и другие специализированные суды, такие как дисциплинарный трибунал для государственных служащих, трибунал по антимонопольным ограничениям, трибунал по типовым договорам.

Примером закона, на основании которого действует специализированный суд, может служить Закон о судопроизводстве раввинатских судов (брак и развод) от 1953 года. Статья 1 закона наделяет раввинатский суд исключительной (эксклюзивной) юрисдикцией в вопросах брака и развода евреев, являющихся гражданами или резидентами Израиля. Другой вопрос, вопрос об алиментах на детей, может рассматриваться как раввинатским судом, так и судом по семейным делам, то есть в этом вопросе раввинатский суд наделён совпадающей (параллельной) юрисдикцией. Согласно статье 2 этого закона, «браки и разводы евреев в Израиле осуществляются по законам Торы». Судья раввинатского суда называется «даян».

Независимость судебной системы 

Законодательная и исполнительная власти Израиля отделены от судебной. Основной закон о порядке судопроизводства гарантирует судьям независимость при исполнении судебных полномочий. В законе сказано: «лицо, наделённое судебной властью, в отправлении своих судебных полномочий не подчинено никому и ничему, кроме закона». Подчинение закону, однако, накладывает на судью определённые обязанности. Судья Хаим Коэн выразил это словами: «Судья занимается толкованием законов, но он не является законодателем. Органы власти разделены, и судебная власть не должна вторгаться в сферу законодательной власти. Судья толкует закон и приводит его в исполнение таким, как он есть (), а не таким, каким бы он сам издал его ()… Судья обязан быть правдивым по отношению к законодателю и добросовестно толковать его законы, используя принятые правила толкования. Он не должен поддаваться желанию занять место законодателя».

Судьи назначаются Комиссией по избранию судей, состоящей из девяти членов. В состав комиссии входят трое судей Верховного суда, включая Председателя Верховного суда; двое министров, включая министра юстиции; двое депутатов Кнессета; двое членов Коллегии адвокатов. Таким образом, судебная власть принимает весомое участие в назначении судей, что ещё больше укрепляет её независимость. Вместе с тем, представители исполнительной и законодательной власти находятся в Комиссии по избранию судей в меньшинстве, что позволяет судьям Верховного суда, входящим в состав Комиссия, существенно влиять на состав Верховного суда. По мнению некоторых авторов, такое положение вещей нарушает баланс властей в государстве и не в полной мере отражает волю израильского избирателя.

Независимость судей при исполнении судебных полномочий является важнейшей характеристикой судебной системы Израиля. С другими сторонами работы судей связаны следующие структуры:

 Дисциплинарный суд для судей, имеющий полномочия смещения судьи
 Комиссия по избранию судей, имеющая полномочия смещения судьи
 Управление по рассмотрению жалоб общественности на действия судей, созданное при министерстве юстиции и рассматривающее жалобы на поведение судей.
 Комиссия по этике, состоящая из трёх судей и возглавляемая судьёй Верховного суда (Правила судейской этики, утверждены председателем Верховного суда).
 Управление судов, осуществляющее административное руководство судами.

Разделение властей 

Согласно Петру Баренбойму, независимость суда и доктрина разделения властей берут свои корни в Танахе (Ветхом Завете). Позднее теория разделения властей была развита Локком, Монтескьё и американскими конституционалистами.

Государство Израиль — это парламентская демократия с законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти. Разделение властей в Израиле основано на том, что каждый высший орган власти исполняет главным образом одну первостепенную функцию. Органами власти в государстве являются:
 Законодательный орган — Кнессет, занятый законотворчеством (в соответствии с Основным законом о Кнессете и Законом о переходном периоде).
 Исполнительный орган — правительство, занятое государственным управлением (в соответствии с Основным законом о правительстве).
 Судебный орган — судебная система, осуществляющая правосудие (в соответствии с Основным законом о порядке судопроизводства).

Разделение полномочий трёх ветвей власти в Израиле и их независимость друг от друга не являются абсолютными. Некоторые функции органа власти позволяют ему в рамках закона «вторгаться» в прерогативу другого органа, тем самым дополняя разделение властей системой «сдержек и противовесов». Такая система даёт возможность независимым органам власти сдерживать, уравновешивать и контролировать друг друга. Примерами сдержек и противовесов в Израиле могут служить:
 право Кнессета выносить вотум недоверия правительству;
 устанавливаемый законом Кнессета государственный бюджет;
 издаваемый премьер-министром указ (с согласия президента страны) о роспуске Кнессета;
 практикуемая Верховным судом отмена законов, противоречащих положениям двух основных законов о правах человека.

В Израиле, как и в некоторых других западноевропейских парламентских демократиях, министр может одновременно быть депутатом парламента (Кнессета). Таким образом, на персональном уровне имеет место определённое слияние властей. В некоторых проектах конституции предлагалось изменить существующее положение введением так называемого «норвежского закона», который мог бы обеспечить более полное разделение властей.

Многие авторы

полагают, что переход от судебной сдержанности к «судебному активизму» в начале 90-х годов прошлого века привел к серьёзному дисбалансу между судебной системой и двумя другими ветвями власти Израиля.
Иные авторы считают, что судебный активизм в Израиле отличается образцовой уравновешенностью
и не представляет угрозы функционированию демократии.
Министр юстиции проф. Даниэль Фридман подготовил реформу для устранения дисбаланса, однако эта реформа не получила необходимой поддержки со стороны депутатов Кнессета. Некоторые исследователи полагают, что определённые проблемы разделения властей в Израиле вызваны тем, что политики, желая избежать трудных решений и ответственности за них, передают свои полномочия судебной системе или юридическому советнику правительства.

В 2013 году проф. Даниэль Фридман опубликовал книгу «Кошелёк и меч: израильская правовая революция и её спад», в которой анализирует израильскую систему власти после того, как «классический» Верховный суд претерпел метаморфозы. Согласно Фридману, в отличие от времён Александра Гамильтона (когда судебная власть была самой слабой ветвью власти, «так как она не контролировала ни меч, ни кошелёк общества») судебная власть в Израиле в результате правовой революции завладела и мечом и кошельком. Хотя система власти всё ещё испытывает серьёзные последствия правовой революции, тем не менее, после назначения новых судей и нового председателя Верховного суда, а также вступления в должность нового юридического советника правительства, государство вступило в первую фазу реанимации после революции.

Еврейское демократическое государство

Конституция и конституционное право

Право в Иудее и Самарии 

В результате победы в Шестидневной войне 1967 года Израиль установил контроль над восточным сектором Иерусалима, Иудеей и Самарией, Газой, Синаем и Голанами. Израильское право, юрисдикция суда и государственное управление были распространены на восточный сектор Иерусалима и Голанские высоты. Статус Иерусалима закреплён в Законе об Иерусалиме, статус Голан — в Законе о Голанских высотах. После подписания египетско-израильского мирного договора в 1979 году Израиль вывёл войска с Синайского полуострова, эвакуировал из этого региона своих граждан и в 1982 году закончил передачу этого региона Египту.

Выход из сектора Газа и его последствия 

С 1967 года в секторе Газа действовала израильская военная администрация, обладавшая как военными, так и гражданскими полномочиями и обязанностями.  В Газе был создан военный суд, в юрисдикцию которого также входил Северный Синай. В 1981 году Израиль разделил военные и гражданские аспекты власти и создал гражданскую администрацию в секторе Газа и в других удерживаемых регионах. Законодательные полномочия сохранялись за командующим израильскими войсками в регионе.

После соглашений в Осло, подписанных Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП) и, в частности, после подписания Соглашения о секторе Газа и о Иерихоне в мае 1994 года («Каирское соглашение») Израиль частично вывёл войска из сектора Газа и из города Иерихона и передал некоторые из своих полномочий Палестинской администрации, созданной на основании этих соглашений. В сентябре 1995 года было подписано Израильско-палестинское временное соглашение по Западному берегу и сектору Газа («Осло-2»), согласно которому Израиль передал Палестинской администрации в Газе многие из законодательных, исполнительных и судебных полномочий, возложенных ранее на его военные власти и гражданскую администрацию. Однако израильские военные власти продолжали контролировать поселения Гуш Катифа и военные объекты, а также сохраняли некоторые другие полномочия, оговоренные Временным соглашением. 
В соответствии с планом одностороннего размежевания, инициированным премьер-министром Ариэлем Шароном, Израиль в 2005 году эвакуировал своих граждан из сектора Газа и 4 поселений Самарии и вывёл все войска из этих регионов. 12 сентября 2005 года последние израильские солдаты покинули сектор Газа, и командующий израильскими войсками в секторе Газа подписал декрет об окончании военного правления, действовавшего в течение 38 лет. Тремя днями позднее Ариэль Шарон сообщил об этом событии с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

После отмежевания от Газы интенсивность ракетных обстрелов Израиля из сектора Газа резко возросла. Некоторые представители ООН полагали, что выход Израиля из сектора Газа вовсе не положил конец оккупации этого региона. Вопреки этому мнению Военная прокуратура Израиля полагает, что оккупация сектора Газа закончилась после вывода израильских войск. В июне 2007 года власть в секторе Газа была захвачена организацией Хамас, призывающей в своей Хартии к уничтожению Израиля (преамбула Хартии) и убийству евреев (статья 7). В январе 2009 года в ходе операции «Литой свинец» израильские войска вошли в сектор Газа с целью прекратить массированные ракетные и минометные обстрелы населённых пунктов Израиля с территории, контролируемой Хамасом, Исламским джихадом и другими террористическими группировками. Завершив операцию, ЦАХАЛ покинул сектор Газа, однако до настоящего времени (начало сентября 2011 года) Хамас не пересмотрел положения своей Хартии и продолжает обстрел территории Израиля. После того, как Палестинская администрация и ООП потеряли контроль над сектором Газа, их договорные обязательства относительно этого региона практически утратили свою силу.

Право в Иудее и Самарии до соглашений Осло 

Территории Иудеи и Самарии входили в состав Британского мандата в Палестине и были захвачены в ходе Арабо-израильской войны 1947—1949 годов Иорданией, которая дала им название «Западный берег».

Принципы правовой системы Иудеи, Самарии и других территорий, контролируемых Израилем с 1967 года, были заложены Меиром Шамгаром, занимавшим накануне Шестидневной войны должность Главного военного прокурора. Согласно Шамгару, после установления контроля над территорией необходимо ввести в ней военное правление независимо от того, каким был прежде статус этой территории и независимо от того, кто суверен территории. Это правило действует также в случае, если речь идёт об «освобождённых территориях» (Liberated Areas).

В соответствии с рекомендациями Шамгара 7 июня 1967 года были изданы Декреты командующего израильскими войсками в Иудее и Самарии. Декрет №1 извещал о переходе власти к ЦАХАЛу. Декрет о системе власти и судебной власти (регион Иудеи и Самарии) (№ 2) устанавливал, что командующий израильскими войсками в Иудее и Самарии и уполномоченные им лица обладают законодательными и исполнительными полномочиями в регионе. Этот декрет также устанавливал, что право, действовавшее в регионе при прежней власти, остается в силе, если оно не противоречит декретам и приказам, изданным командующим. Де-факто это означало, что Израиль действует в духе статьи 43 Гаагской конвенции о законах и обычиях сухопутной войны 1907 года, то есть, для обеспечения общественного порядка в регионе. На основании законодательных полномочий командующий израильскими войсками в регионе издал Декрет о вступлении в силу Приказа об обеспечении безопасности (регион Иудеи и Самарии) (№ 3).

Декреты командующего и его Приказ об обеспечении безопасности, постоянно дополняемый и корректируемый, а также другие приказы, издаваемые командующим, составляют законодательство Иудеи и Самарии по вопросам безопасности (security legislation). Согласно Декрету №2 в регионе также сохранялись элементы права, действовавшего при предыдущей власти. То есть продолжали действовать иорданское право, Постановления об обороне (чрезвычайном положении) от 1945 года, другие части британского мандатного права и отдельные положения оттоманского права.

В области международного публичного права израильские власти, и в первую очередь Верховный суд, практиковали следующий подход: Израиль не признаёт де-юре эти территории как оккупированные, однако де-факто эти территории управляются в соответствии с положениями обычного международного права (customary international law), которое применяется к оккупации, осуществлённой в ходе военных действий (belligerent occupation). Военные власти Иудее и Самарии соблюдали релевантные положения обычного международного права, в особенности раздел 3 Гаагской конвенции 1907 года, и принимали во внимание и пользовались принципами гуманитарного права, заложенными в Четвёртой Женевской конвенции, хотя Высший суд справедливости Израиля не признал эти конвенции составной частью обычного международного права. По всей видимости, Израиль является единственной страной в мире, которая на постоянной основе руководствуется положениями Женевских конвенций на практике.

Жителям Иудеи и Самарии была предоставлена возможность обращаться в Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) с жалобами на действия органов военной администрации. Тем самым Израиль стал первой и единственной страной, предоставившей жителям удерживаемого региона право обращения в судебные инстанции государства, контролирующего этот регион. На органы военной власти были распространены принципы израильского административного права (надлежащее управление, естественная справедливость и др.).

На основании Приказа об обеспечении безопасности в 1967 году была учреждена система израильских военных судов, обладающих исключительной юрисдикцией в отношении преступлений против безопасности и параллельной юрисдикцией в отношении других правонарушений. Деятельность этих военных судов согласуется с положениями статьи 66 Четвёртой Женевской конвенции. В регионе также продолжали действовать гражданские и уголовные суды и религиозные трибуналы, действовавшие до введения израильской военной администрации.

В 2005 году подавляющее большинство судей Верховного суда в очередной раз приняли решение, подтверждающее, что Израиль удерживает территории Иудеи и Самарии (тогда ещё и сектора Газа), опираясь на концепцию belligerent occupation. В этом судебном процессе судья Эдмонд Леви высказал мнение, что Израиль имеет не только историческое право на Иудею и Самарию, но и легальное, закрепленное в международном праве. Судья Леви также напомнил, что Израиль никогда не отказывался от суверенитета над этими территориями. Однако большинство судей единодушно постановили, что в вопросах belligerent occupation не имеет никакого значения, каким был статус этого региона до начала оккупации. 
Некоторые юристы не согласны с судьями Верховного суда в вопросе о статусе Иудеи и Самарии. Многие авторы используют термин «оккупированные территории» (occupied territories) по отношению к этому региону, что, видимо, является следствием применения Израилем концепции belligerent occupation. Другие авторы полагают, что данный термин односторонне отражает суть арабо-израильского конфликта и предлагают пользоваться термином «спорные территории» (disputable territories).

Со времён Шестидневной войны и по сей день (начало 2012 года) израильское право, юрисдикция суда и государственное управление не были распространены на Иудею и Самарию. Такое решение может принять правительство Израиля, правомочное издавать указ о распространении власти согласно статье 11бет Постановления о системе власти и судебной власти от 1948 года, а также министр обороны, в компетенцию которого входит издание декрета в соответствии с Постановлением о территориальной юрисдикции и полномочиях от 1948 года.

Право в Иудее и Самарии после соглашений Осло 

В октябре 1991 года, накануне Мадридской конференции, США предоставили Израилю гарантийное письмо, в котором заверили его в том, что они не ставят перед собой задачу присоединить Организацию освобождения Палестины (ООП) к арабо-израильским переговорам и не поддержат создание независимого палестинского государства.

В 1992 году премьер-министром государства был избран Ицхак Рабин, который вопреки решению предыдущего правительства и американским гарантиям начал переговоры с ООП. В сентябре 1993 года между Израилем и ООП была подписана  «Декларация о принципах», а в мае 1994 года были подписаны Соглашения о секторе Газа и о Иерихоне («Каирское соглашение»). Немедленно после Каирского соглашения израильские войска были выведены из Иерихона, а военные власти и гражданская администрация передали Палестинской администрации полномочия, оговоренные соглашением.

В сентябре 1995 года было подписано Израильско-палестинское временное соглашение по Западному берегу и сектору Газа («Осло-2»), которое заменяло предыдущие израильско-палестинские соглашения. Соглашение «Осло-2» предусматривало переходный период сроком до пяти лет, в течение которого Израиль должен был постепенно вывести войска из городов и большинства деревень, заселённых арабами-палестинцами. Палестинская администрация должна была провести выборы в Палестинский совет,  который получал полномочия самоуправления. 
В соответствии с Временным соглашением Западный берег был разделён на 3 зоны: зона «A» включала семь городов, заселённых палестинцами, и Хеврон; зона «B» состояла из нескольких сот палестинских городков и деревень; зона «C» состояла из всех остальных территорий и включала израильские поселения и военные объекты.

Для реализации Временного соглашения Кнессет принял поправки к израильскому законодательству, а военные власти Иудеи и Самарии опубликовали Декрет о реализации Временного соглашения (№ 7). В январе 1996 года прошли выборы в Палестинский совет. ЦАХАЛ отвёл войска из зоны «A» и зоны «B», однако относительно Хеврона в январе 1997 года был подписан особый Протокол о передислокации (Хевронские соглашения). После передислокации израильских войск примерно 95% палестинских жителей Западного берега попали под юрисдикцию Палестинского совета. В последующие годы были подписаны соглашение Меморандум Уай-Ривер в 1998 году и соглашение «» в 1999 году, которые, среди прочего, предусматривали дополнительные передислокации ЦАХАЛа и расширение зон «A» и «B» за счёт зоны «C».

Полномочия между Палестинским советом и израильскими военными властями были распределены следующим образом. 
В зонах «A» и «B» Палестинскому совету предоставлялись полномочия в гражданской сфере, в зоне «C» Совет получал полномочия в некоторых гражданских вопросах, связанных с палестинскими жителями этой зоны. В целях обеспечения координации между Израилем и Советом создавались районные отделения связи по гражданским вопросам. В зоне «A» Совет имел полномочия в вопросах внутренней безопасности и общественного порядка, в зоне «B» — полномочия поддержания общественного порядка среди палестинцев. В рамках юрисдикции, установленной Временным соглашением, Палестинский совет обладал законодательными полномочиями и независимой судебной системой, состоящей из палестинских судов и трибуналов. Израильский военный суд сохранял свою юрисдикцию, в основном в области преступлений против безопасности. 
Командующий израильскими войсками в Иудее и Самарии и уполномоченные им лица сохраняли законодательные, исполнительные и судебные полномочия по отношению к израильским поселениям, военным объектам, территориям зоны «C», израильтянам (как проживающим в регионе, так и ко всем другим), израильским учреждениям, внутренней безопасности поселений и военных объектов, а также все другие полномочия, не переданные Палестинскому совету, в том числе полномочия, связанные с внешней безопасностью. Право Иудеи и Самарии, и в частности законодательство по вопросам безопасности, оставалось в силе постольку, поскольку оно не было отменено Декретом №7 или Временным соглашением. 
 
Ни Декларация о принципах, ни Временное соглашение не установили, что произойдёт, если по окончании переходного периода стороны не договорятся о постоянном статусе Западного берега. Составитель соглашений с палестинцами Йоэль Зисман предполагал, что в таком случае Временное соглашение будет продлено. Несмотря на то, что переходный период закончился более десяти лет тому назад, целый ряд проблем по-прежнему остается нерешённым. Более того, «вспышки террора не раз вынуждали ЦАХАЛ возвращаться в ранее оставленные территории», как это имело место во время Второй палестинской интифады, когда ЦАХАЛ провёл операцию «Защитная стена». Несмотря на многочисленные проблемы, являющиеся следствием соглашений, никто из сторон эти соглашения не аннулировал.

В июле 2012 года был опубликован отчёт  о юридическом статусе строительства в Иудее и Самарии. В разделе отчёта «Статус территорий Иудеи и Самарии с точки зрения международного права» комиссия приводит свои выводы относительно права Израиля провозгласить свой суверенитет над Иудеей и Самарией. Согласно отчету у Израиля полное право на суверенитет, однако эти территории до сих пор не были аннексированы правительством из прагматических соображений, связанных с мирными переговорами с арабами. Комиссия также пришла к выводу, что речь идёт не об оккупации территории в классическом смысле этого слова, Израиль не брал на себя обязательств Четвёртой Женевской конвенции в этом районе и создание израильских поселений в Иудее и Самарии не нарушает норм международного права. Согласно мнению судьи Ури Штрозмана, отчёт комиссии напомнил о том, что с точки зрения международного права имеет силу принятое во времена конференции в Сан-Ремо решение о создании еврейского государства на всей территории Эрец-Исраэль.

Национальная законодательная база 

В декабре 2014 года открыт свободный доступ к полной базе данных израильского законодательства. База данных позволяет ознакомиться с утвержденными кнессетом законами и поправками к законам, а также найти нужный закон по различным параметрам (ключевые слова, время принятия, ответственное министерство, тип законопроекта и т.д.) В базу данных включена не только итоговая версия каждого закона, но и текст оригинального законопроекта, а также тексты законопроекта после каждой стадии утверждения. Можно увидеть, когда была пройдена каждая стадия, и какая комиссия кнессета занималась данным законом. Кроме того, указана последовательность поправок и изменений к каждому закону. В базу данных включены не только 898 действующих законов, но и 529 законов, действие которых было прекращено.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Право Израиля